Альтендорф (нем. Altendorf) — многозначный термин.

 Альтендорф — важная мегалитическая гробница у Альтенбурга около города Наумбург на севере федеральной земли Гессен в Германии. 
 Альтендорф — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Альтендорф — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 
 Альтендорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Альтендорф — коммуна в Швейцарии, в кантоне Швиц. 
 Эссен-Альтендорф — с 1901 года административный район на западе города Эссен (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).